Lötscher ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Lötscher (* 1988), Schweizer Eishockeyspieler
 Martin Lötscher (* 1957), Schweizer Eishockeyspieler
 Peter Lötscher (1941–2017), Schweizer Fechter
 Roland Lötscher (* 1982), Schweizer Schachspieler
 Thomas Lötscher (* 1960), Schweizer Kabarettist
 Urs Lötscher (* 1956), Schweizer Gleitschirmpilot, Gleitschirmlehrer und Buchautor

Siehe auch: Loetscher